Jméno Andreas Beck nosí více osobností:

 Andreas Beck (fotbalista) – německý fotbalista hrající na postu obránce, narozený 1987
 Andreas Beck (tenista) – německý profesionální tenista, narozený 1986

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - jméno